Alcala (spanisch Alcalá) ist der Name folgender Orte:

in Bolivien:
 Alcalá (Tomina), eine Gemeinde in der Provinz Tomina

in Kolumbien:
 Alcalá (Kolumbien), eine Gemeinde in Valle del Cauca

auf den Philippinen:
 Alcala (Cagayan), eine Stadtgemeinde im Cagayan Valley
 Alcala (Pangasinan), eine Stadtgemeinde in der Provinz Pangasinan

in Spanien:
 Alcalá de Chivert, Valencia
 Alcalá de Guadaíra, eine Stadt und Gemeinde in der Provinz Sevilla, Andalusien
 Alcalá de Henares, eine Stadt in Spanien mit der gleichnamigen Universität Alcalá
 Alcalá de los Gazules, eine Stadt in der Provinz Cádiz, Andalusien
 Alcalá del Río, Andalusien
 Alcalá la Real, Andalusien
 Alcalá (Teneriffa), ein Fischerort an der Westküste von Teneriffa

Alcala bzw. Álcala und Alcalá ist der Familienname folgender Personen:
 Alfredo Alcala (1925–2000), philippinischer Comiczeichner und Maler
 Angel Alcala (* 1929), philippinischer Meeresbiologe und Herpetologe
 Antonio Alcalá Galiano (1789–1865), liberaler spanischer Politiker, Autor, Romanist und Hispanist

 Dionisio Alcalá Galiano (1762–1805), spanischer Marineoffizier und Entdecker
 Félix Enríquez Alcalá (* 1951), US-amerikanischer Filmregisseur und Produzent
 Gerardo Alcala (* 1961), mexikanischer Leichtathlet
 José María Jiménez de Alcalá, spanischer Romanist und Hispanist, der in England als Hochschullehrer wirkte
 Juan José Panadero Alcalá (* 1974), spanischer Handballspieler
 Malvinne Ann Venice Alcala (* 1995), philippinische Badmintonspielerin
 Marc Alcalá (* 1994), spanischer Leichtathlet
 María José Alcalá (* 1971), mexikanische Wasserspringerin
 María Luisa Alcalá (1943–2016), mexikanische Komikerin, Schauspielerin und Filmregisseurin
 Niceto Alcalá Zamora (1877–1949), spanischer Politiker, spanischer Präsident während der Zweiten Spanischen Republik
 Proceso Alcala (* 1955), philippinischer Politiker
 Raúl Alcalá (* 1964), mexikanischer Radrennfahrer
 Rodney Alcala (1943–2021), US-amerikanischer Serienmörder
 Rubén Alcalá (* 1953), mexikanischer Basketballspieler

sowie der Name
 eines Tores in Madrid: Puerta de Alcalá